Licinià o Juli Valent Licinià, usurpador del trom imperial romà
 Grani Licinià, escriptor romà 
 Valeri Licinià, advocats i retòric romà
 Licinià de Cartagena, bisbe de Cartagena en època romana d'Orient